La Nigérienne je himna Nigera. 

Riječi himne napisao je Maurice Thiriet Albert. Glazbu su napisali: Robert Jacquet i Nicolas Abel François Frionnet. Himna je usvojena 1961. godine.

Tekst 

Državni simboli Nigera
Državne himne